Orquestra Sinfônica de Santo André — orquestra sinfônica existente na cidade de Santo André
 OSSA (companhia motociclística) — companhia motociclística espanhola, sediada em Barcelona
 Ossá — um odu do oráculo de ifá